Jelenje je lahko:
 Gorenje Jelenje
 Spodnje Jelenje
 Jelenje (Hrvaška)